Gerlinda — imię żeńskie pochodzenia germańskiego, składające się z członów: Ger–, od stwniem. gēr — "włócznia z ostrym żelaznym grotem" oraz lind — "giętka, miękka, łagodna, przyjazna", może pod wpływem linte — "tarcza z drewna lipowego". 

Gerlinda imieniny obchodzi:
 26 lutego, jako wspomnienie św. Gerlindy ze Sponheim
 3 grudnia, jako wspomnienie św. Gerlindy, księżnej alzackiej 

Znane osoby noszące imię Gerlinda:
 Gerlinde Kaltenbrunner — austriacka alpinistka i himalaistka, pretendentka do zdobycia kobiecej Korony Himalajów

Zobacz też: 
 (663) Gerlinde, planetoida.

Przypisy 

Żeńskie imiona germańskie